Cherré (Maine-et-Loire)
 Cherré (Sarthe)